Templo y Ex-Convento de San Francisco puede estar haciendo referencia a los siguientes artículos:

 Templo y ex Convento de San Francisco de Pachuca
 Templo y exconvento de San Francisco de Tepeapulco
 Templo y exconvento de San Francisco de Tepeji del Río
 Templo y exconvento de San Francisco de Tlahuelilpan